Gottesthal steht für
 Gottesthal, deutscher Ortsname von Valdieu-Lutran, Frankreich 
 Kloster Gottesthal, im Rheingau
Siehe auch:
Gottestal